

Ім'я 

 Козьма — чоловіче ім'я, варіант імені Кузьма.
 Козьма Індикоплов — візантійський купець VI століття, що здійснив кілька подорожей по Червоному морю і Індійському океанові.
 Козьма Празький (1045—1125) — чеський католицький священик та літописець.
 Козьма Пресвітер (народився і жив орієнтовно в Χ столітті) — болгарський церковник, письменник часів Середньовіччя.

Прізвище 

 Козьма Денис Петрович (1987—2019) — старший матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Домінік Козьма ( 1991) — угорський плавець.
 Козьма Олександр Іванович (1871—1945) — генерал-хорунжий Армії УНР. Учасник Першого Зимового походу.

Інше 
 «Козьма Мінін» — російська дореволюційна газета літературно-політичного напряму (1909—1917).
 Козьма Прутков — колективний псевдонім, фіктивний автор афоризмів, вигаданий Олексієм Костянтиновичем Толстим і його двоюрідними братами Олексієм, Олександром та Володимиром Жемчужниковими.

Див. також 
 Козма
 Косма
 Кузьма